Mattar  ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Mattar, deutscher Jazz- und Tangosänger
 George Mattar (* 1996), sierra-leonischer Fußballspieler
 Heinrich Mattar (1881–1951), deutscher Architekt
 Luiz Mattar (* 1963), brasilianischer Tennisspieler
 Salah Mattar (* 1940), ägyptischer Autor und Journalist
 Spiridon Mattar (1921–2014), libanesischer Geistlicher und Bischof
 Stephan Mattar (1875–1943), deutscher Baumeister und Architekt

Siehe auch:
 Matar (Begriffsklärung)
 Mathar